Le nom John Daniel peut faire référence à :
 John Waterhouse Daniel, (1845-1933), médecin et un homme politique canadien
 John Danyel, 1564-1626, compositeur, luthiste et gambiste anglais.
 John Daniel Singleton, réalisateur américain.

Voir aussi 
 John Daniell